Сантијаго Чазумба има више значења:

 Општина Сантијаго Чазумба (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Чазумба (Сантијаго Чазумба, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику